Elisa je lahko:

 Elisa - ustanoviteljica in prva kraljica Kartagine
Elisa (Toffoli) - italijanska pevka in kantavtorica iz Tržiča
 Elisa - žensko osebno ime
 elisa - sestavni del propelerja
 ELISA - krajše za encimskoimunski test
 956 Elisa - asteroid